Skamandros (Latijn: Scamander), een rivier in Turkije
 Scamander (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië